Con el término Zalia, se puede referir a los siguientes artículos:

Castillo de Zalia o Zalía, fortaleza situada en el municipio de Alcaucín, en la provincia de Málaga; o
Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, también conocida por su acrónimo, ZALIA, una plataforma logística asturiana.